

Patronyme 

 Diego Portales (1793-1837), homme politique chilien, entrepreneur et diplomate.

Toponyme 

 Portales, ville du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, siège du comté de Roosevelt.

Autres 
 Université Diego-Portales, université chilienne située à Santiago ;
 Portales, une station de la ligne 2 du métro de Mexico.